Sabina Braniborsko-Ansbašská (12. května 1529, Ansbach – 2. listopadu 1575, Berlín) byla braniborsko-ansbašskou princeznou a sňatkem braniborskou kurfiřtkou.

Život 
Sabina se narodila jako dcera markraběte Jiřího Braniborsko-Ansbašského a jeho druhé manželky Hedviky Minsterberské, dcery Karla I. Minsterberského. Princezna byla svou nevlastní matkou Emílií Saskou přivedena na luteránskou víru.

V necelých devatenácti letech se Sabina 12. února 1548 v Ansbachu stala druhou manželkou ovdovělého Jana Jiřího Braniborského (1525–1598), syna kurfiřta Jáchyma Hektora. Jeho první manželkou byla Sabinina sestřenice Žofie Lehnická. Den před svatebním obřadem se Sabina slavnostně vzdala případného dědictví po otci. Jako věno obdržela okres, město a zámek Plavno. Vzhledem k tomu, že bylo Plavno, stejně jako jiné braniborské okresy, zatíženo dluhy, vedla se dlouhá jednání o odškodnění za věno 12.000 guldenů k tomu, aby jí byl přidělen i okres Spandau.

Sabinin manžel byl po 23 let dědicem Braniborska. Pár trávil čas na hradech a zámcích v různých oblastech Braniborska. Oficiálním rodinným sídlem byl zámek Zechlin v Rheinsbergu u Wittstocku. Zde se Sabina starala jak o své vlastní děti, tak o nevlastního syna Jáchyma Fridricha, který se stal později braniborským kurfiřtem. Sabinin šetrný životní styl způsobil, že Rheinsberg nějakou dobu prospíval.

Poté, co se stal její manžel v roce 1571 kurfiřtem, měla Sabina vliv na náboženství a stala se patronkou kostelů a škol. Podporovala nemocné a chudé a udržovala pravidelný osobní kontakt s lékařem Leonhardem Thurneysserem.

Sabina zemřela 2. listopadu 1575 a byla pohřbena v Berlínské katedrále.

Potomci 
Sabina porodila svému manželovi jedenáct dětí:

 Jiří Albrecht Braniborský (19. února 1555 – 8. ledna 1557)
 Jan Braniborský (1557)
 Albrecht Braniborský (1557)
 Magdalena Sabina Braniborská (1559)
 Erdmuthe Braniborská (26. června 1561 – 13. listopadu 1623);
 ⚭ 1577 vévoda Jan Fridrich Pomořanský
 Marie Braniborská (1562)
 Hedvika Braniborská (1563)
 Magdalena Braniborská (1564)
 Markéta Braniborská (1565)
 Anna Marie Braniborská (3. února 1567 – 14. listopadu 1618)
 ⚭ 1581 vévoda Barnim X. Pomořanský (1549–1603)
 Žofie Braniborská (6. června 1568 – 7. prosince 1622);
 ⚭ 1582 Kristián I. Saský; kurfiřt

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Braniborské kurfiřtky
Narození v roce 1529
Narození 12. května
Narození v Ansbachu
Úmrtí v roce 1575
Úmrtí 2. listopadu
Úmrtí v Berlíně
Pohřbení v katedrále v Berlíně
Ženy